Stomorhina är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1861. Stomorhina ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spyflugor
Stomorhina